Серия А 2012/2013 — восемьдесят первый сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 25 августа 2012 года и завершился 19 мая 2013 года. Чемпионский титул защищал «Ювентус».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Лечче», «Новара» и «Чезена». Их заменили «Пескара» и «Торино», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2011/12, а также «Сампдория», победившая в плей-офф Серии B.

Клубы-участники

Города и стадионы

Представительство по областям

Тренерские перестановки

В межсезонье

По ходу сезона

Турнирная таблица 

 Примечания:
¹. В связи с коррупционным скандалом с «Сампдории» и «Торино» снято одно очко, с «Аталанты» — два очка, с «Сиены» — шесть очков.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры 
По состоянию на 5 мая 2013 года

Голевые передачи 
По состоянию на 4 февраля 2013 года

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2012/2013
Италия
Футбол в Италии в 2012 году
Футбол в Италии в 2013 году